Reich mir die Hand, mein Leben steht für:

 den deutschen Titel des Duetts Là ci darem la mano aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Don Giovanni
 den deutschen Verleihtitel des österreichischen Films Mozart von 1955, siehe Mozart (1955)